

Люди 
 Алістер Браунлі — британський тріатлоніст, олімпійський чемпіон.
 Джонатан Браунлі —  британський тріатлоніст, олімпійський медаліст.
 Джон Едвард Бронлі — адвокат, бізнесмен, політичний діяч і 5-й прем'єр канадської провінції Альберти.
 Лоренс Бравнлі — американський оперний співак (тенор).

Місця 
 Браунлі (Саскачеван) — село в канадській провінції Саскачеван.
 Браунлі (Небраска) — переписна місцевість у штаті Небраска.
 Браунлі Парк (Мічиган) — переписна місцевість у штаті Мічиган.